David Mackenzie Wilson, britanski arheolog
David Wilson (violinist), američki violinist
David Sloan Wilson, američki biolog
David Wilson (kriminolog), škotski kriminolog